Heller (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
 Heller (munt), een munteenheid
 Heller (rivier), een rivier in Duitsland
 Heller International Building is een wolkenkrabber in Chicago, Verenigde Staten
 Heller (band), een Servische trashmetalband

Personen met de achternaam Heller
 Amy Heller, een Amerikaans tibetoloog en kunsthistoricus. 
 Bart Heller, een Nederlands GroenLinks-politicus. 
 Bruno Heller, een Britse scenarist en producer
 Edmund Heller (1875-1939), een Amerikaans bioloog
 James Heller, een personage uit de Amerikaanse televisieserie 24
 Joseph Heller, een Amerikaanse schrijver
 Karl Maria Heller (1864-1945), een Oostenrijks entomoloog
 Klaus-Gerhard Heller, een Duits entomoloog
 Marcel Heller (voetballer), Duits voetballer
 Marcel Heller (wielrenner), Zwitsers wielrenner
 Stephen Heller, een Hongaarse componist en pianist